Løten (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Løten (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente